Lanthanolania ivakhnenkoi (лантанолания) — вид вымерших животных из класса диапсид, мелкое пресмыкающееся, близкое к предкам ящериц. Относится к мезенской фауне. Типовой и пока что единственный вид рода Lanthanolania.

Этимология 
Родовое имя этой рептилии, Lanthanolania, получено сочетанием греческого λανθάνος (lanthanos) — «скрытый», «упущенный из виду» и латинского lanius — «мясник». Первая часть имени связана с тем, что многие годы найденные образцы оставались не изучены и причислялись к останкам мезенозавров. Вторая часть имени указывает на плотоядность Lanthanolania.

Видовое имя, L. ivakhnenkoi, дано в честь  Михаила Ивахненко, российского палеонтолога, исследователя пермских и триасовых тетрапод.

История изучения 
Скелет этой мелкой рептилии был найден ещё в ходе первых раскопок в Морознице. Поначалу её скелет посчитали скелетом мезенозавра. Но недавно, когда ранее скрытый в породе череп скелета подвергся препарированию, выяснилось, что у животного было две височных впадины, что является отличительным свойством «настоящих» рептилий — диапсид, поэтому принадлежность останков мезенозавру была оспорена (мезенозавр же, напротив, принадлежал к классу синапсид). Было установлено, что данное животное — родич ящериц и, возможно, динозавров.

Общее описание 
Будучи небольшим животным, лантанолания в длину достигала лишь около 30 сантиметров. Длина её черепа составляла не более 2 сантиметров. Возможно, что она мало отличалась от современных ящериц по внешнему облику и вела схожий образ жизни.

Согласно ещё не опубликованным, но предварительно озвученным в 2011 году исследованиям конечностей лантанолании, она была двуногим животным, причём одним из самых ранних.

Филогения 
Ниже приведена кладограмма согласно Рейцу, Модесто и Скотту 2011 года:

Места находок и геохронология 
Ископаемые останки этой рептилии были найдены на территории Архангельской области России в местонахождениях мезенского фаунистического комплекса тетрапод пермского периода и известны всего по двум экземплярам. Голотип (коллекционный номер ПИН, № 162/56) представлен неполным черепом, найденным в отложениях краснощельской свиты в местонахождении Глядная Щелья, что на берегу реки Мезень в Мезенском районе. Другой образец (ПИН № 1580/1) был обнаружен в отложениях нижнеустьинской свиты в местонахождении Морозница на берегу р. Пинеги в Пинежском районе. Этот образец представлен полным черепом и большей частью скелета.

Костеносные отложения краснощельской и нижнеустьинской свит примерно одновозрастны и относятся к концу казанского — уржумскому ярусу биармийского отдела (средняя пермь) пермского периода, что соответствует интервалу времени примерно 270—265 миллионов лет назад.

Примечания

Ссылки 
 

Вымершие пресмыкающиеся
Животные, описанные в 2002 году
Пресмыкающиеся пермского периода